The Winding Sheet — первый сольный студийный альбом американского рок-музыканта Марка Ланегана, изданный в 1990 году. Термин «The Winding Sheet» является синонимом слова «саван».

Информация об альбоме 
На своём сольном альбоме Ланеган заметно отходит от звучания группы Screaming Trees, лидером которой он был в период с 1985 по 2000 год. The Winding Sheet вышел в 1990 году, практически одновременно с альбомом Screaming Trees Uncle Anesthesia. Гранжевый Uncle Anesthesia стал первым крупным успехом коллектива, таким образом, учитывая растущий интерес публики к гранжу, сольная работа Марка не обратила на себя особого внимания. Ключевыми песнями на The Winding Sheet являются «Mockingbirds», «Ugly Sunday» и «Wild Flowers», на которых музыкант демонстрирует свой талант в написании текстов и глубокий проникновенный голос, а также «Where Did You Sleep Last Night?», в записи которой приняли участие друзья Марка: Курт Кобейн (вокал, гитара) и Крис Новоселич (бас). Дэйв Грол в записи участие не принимал, но в одном из интервью назвал The Winding Sheet «одним из лучших альбомов всех времён». Nirvana позже сделала свою версию «Where Did You Sleep Last Night?», на альбоме Unplugged in New York.

Список композиций

Участники записи 
 Марк Ланеган — вокал, акустическая гитара
 Майк Джонсон — акустическая гитара, электрогитара
 Джек Эндино — бас-гитара, вторая электрогитара
 Марк Пикерел — ударные
 Стив Фиск — орган, фортепиано
 Джастин Уильямс — скрипка
 Курт Кобейн — бэк-вокал, электрогитара
 Крис Новоселич — бас-гитара

Примечания

Ссылки 
 Discogs

Альбомы 1990 года
Дебютные альбомы 1990 года
Альбомы Марка Ланегана
Альбомы Sub Pop